Андре́й Бе́кетов:
 Бекетов, Андрей Николаевич (1825—1902) — русский ботаник, ректор Петербургского университета (1876—1883).
 Бекетов, Андрей Николаевич (1823—1895) — русский хирург, профессор Казанского университета.